Andreas Huber è il nome di diverse persone:
Andreas Huber, motociclista tedesco
Andreas Huber, hockeista su ghiaccio ed in-line italiano
Andreas Huber, velista tedesco